Warcq (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Warcq (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia